Thừa Thiên Huế este o provincie în Vietnam. Capitala prefecturii este orașul Huế.

Județ 
 Huế
 Hương Thủy
 Hương Trà
 A Lưới
 Nam Đông
 Phong Điền
 Phú Lộc
 Phú Vang
 Quảng Điền

Provinciile Vietnamului